Die Orlando Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. November 2020 in Orlando stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Orlando